Гульбрандсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гульбрандсен, Андреас (1906—1989) — норвежский шахматист.
 Гульбрандсен, Ингрид (1899—1975) — норвежская фигуристка.
 Гульбрандсен, Рагнхильд (род. 1977) — норвежская футболистка.